Kristian Kuusela (né le  à Seinäjoki, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au S-Kiekko, Kuusela joue cependant la majorité de ses années juniors avec le Tappara. Après un court prêt au FPS Forssa, c'est avec l'Ässät qu'il fait ses débuts en SM-liiga en 2002. Il reste avec la formation jusqu'en 2007 où il rejoint le club suédois du MODO Hockey pour terminer la saison. Il revient cependant en Finlande pour la campagne suivante, cette fois sous les couleurs du Kärpät Oulu. Le , il se joint aux Espoo Blues pour deux saisons. Le , il retourne au club avec lequel il a fait sa formation junior: le Tappara. Durant la campagne 2015-2016, il produit 59 points en 56 matchs. Cette performance lui permet de remporté les trophées Lasse-Oksanen et Veli-Pekka-Ketola ainsi que le Kultainen kypärä. Cette production combiné avec la vitesse de Kuusela sur la glace attire l'attention de l'Amour Khabarovsk, club extrême-oriental de la KHL, avec qui il signe un contrat d'un an le . Cette entente se limitera cependant à cette saison puisqu'il termine la saison de retour avec le Tappara. Depuis la saison 2018-2019, il est capitaine de la formation basée à Tampere.

Carrière internationale 
Kuusela représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2006-2007. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior. Lors de cette édition, il remporte son premier titre de champion du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || Jeppis U16 || Jr. C SM-sarja Q || 7|| 6|| 5|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Tappara U16 || Jr. C SM-sarja || 18|| 15|| 14|| 29|| 10|| 6|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| 1998-1999 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja || 21|| 15|| 10|| 25|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja || 17|| 9|| 12|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 27|| 7|| 8|| 15|| 35|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2000-2001 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja || 3|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 41|| 16|| 30|| 46|| 36|| 9|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2001-2002 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 40|| 11|| 19|| 30|| 44|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2001-2002 || FPS Forssa || Mestis || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 26|| 6|| 19|| 25|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Ässät || SM-liiga || 31|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 10|| 8|| 6|| 14|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Ässät || SM-liiga || 53|| 4|| 6|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Ässät || SM-liiga || 55|| 7|| 12|| 19|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Ässät || SM-liiga || 56|| 26|| 17|| 43|| 40|| 14|| 6|| 3|| 9|| 12
|-
| 2006-2007 || Ässät || SM-liiga || 44|| 16|| 20|| 36|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || MODO Hockey || Elitserien || 11|| 2|| 4|| 6|| 8|| 20|| 8|| 5|| 13|| 14
|-
| 2007-2008 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 56|| 18|| 27|| 45|| 26|| 15|| 2|| 6|| 8|| 0
|-
| 2008-2009 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 57|| 23|| 20|| 43|| 63|| 15|| 6|| 3|| 9|| 10
|-
| 2009-2010 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 55|| 16|| 16|| 32|| 84|| 10|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2010-2011 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 59|| 11|| 17|| 28|| 30|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 60|| 16|| 17|| 33|| 14|| 16|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| 2012-2013 || Espoo Blues || SM-liiga || 59|| 10|| 30|| 40|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Tappara || SM-liiga || 60|| 19|| 27|| 46|| 28|| 20|| 4|| 9|| 13|| 8
|-
| 2014-2015 || Tappara || Liiga || 60|| 14|| 32|| 46|| 10|| 20|| 6|| 12|| 18|| 0
|-
| 2015-2016 || Tappara || Liiga || 56|| 20|| 39|| 59|| 14|| 17|| 5|| 10|| 15|| 6
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL || 52|| 7|| 14|| 21|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Tappara || Liiga || 10|| 1|| 3|| 4|| 0|| 18|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2017-2018 || Tappara || Liiga || 60|| 12|| 32|| 44|| 12|| 16|| 4|| 7|| 11|| 16
|-
| 2018-2019 || Tappara || Liiga || 60|| 19|| 35|| 54|| 16|| 11|| 4|| 5|| 9|| 4
|-
|-
| 2019-2020 || Tappara || Liiga || 55|| 20|| 33|| 53|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Tappara || Liiga || 49|| 6|| 36|| 42|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Tappara || Liiga || || || || || ||

Au niveau international 

| 2006-2007 || align="left"|Euro Hockey Tour || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008-2009 || align="left"|Euro Hockey Tour || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2009-2010 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012-2013 || align="left"|International || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -5|| align="left"|
|-
| 2012-2013 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015-2016 || align="left"|International || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| 0|| align="left"|
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|
|-
| 2015-2016 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016-2017 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 11|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1|| align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || +1 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en février 1983
Naissance à Seinäjoki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du MODO hockey
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Tappara
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen